Jankowa peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :

 Jankowa, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Jankowa, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Jankowa, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.